

Patronyme 

 José Vicente Rueda Almonacid ;
 Vicente Almandos Almonacid ;
 Sebastián de Almonacid.

Toponyme 

 Almonacid de Toledo ;
 Almonacid del Marquesado ;
 Almonacid de Zorita ;
 Almonacid de la Sierra ;
 Almonacid de la Cuba.

Autres 
 Bataille d'Almonacid
 Château d'Almonacid